Smithfield poate fi:

 Smithfield, Free State, oraș în Africa de Sud
 Smithfield, New South Wales, suburbie în orașul Sydney, Australia
 Smithfield Foods, companie americană procesatoare de carne de porc
 Smithfield Ferme, companie din România, parte a concernului american Smithfield Foods
 Smithfield Prod, companie din România, parte a concernului american Smithfield Foods